Plateau bezeichnet:
 allgemein ein ebener Bereich auf einer Massenerhebung
 in den Geowissenschaften konkret eine Hochebene oder den Gipfel eines Tafelberges
 eine erhöhte Aussichtsplattform
 zwischen Erregung und Orgasmus liegende Phase, siehe Sexueller Reaktionszyklus
 in der Physik ein gleichbleibendes Niveau (z. B. als Druck-Plateau in der Physiologie)
 ein nordamerikanisches Kulturareal der Indianer, siehe Plateau (Kulturareal)
 Plateau (Benin), Departement des Staates Benin
 Plateau (Collines), Arrondissement im Departement Collines, Benin
 eine Gemeinde der Stadt Abidjan und Regierungsviertel der Elfenbeinküste, siehe Plateau (Gemeinde)
 ein Stadtteil von Niamey in Niger, siehe Plateau (Niamey)
 ein Bundesstaat des Staates Nigeria, siehe Plateau (Nigeria)
 ein Ort in São Tomé und Príncipe, siehe Plateau (São Tomé)
 eine afrikanische Sprachgruppe in Nigeria, siehe Platoide Sprachen
 eine afrikanische Sprache, siehe Plateau (Sprache)
 eine polnische Band, siehe Plateau (Band)
 einen Asteroiden des äußeren Hauptgürtels, siehe (11966) Plateau
 (schweizerisch) ein Tragbrett in der Gastronomie, siehe Servierbrett
 Das Plateau, Zeitschrift aus dem Radius-Verlag (Stuttgart)

Plateau ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Plateau (* 1954), französische Informatikerin und Universitätspräsidentin
 Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801–1883), belgischer Physiker und Fotopionier
 Pierre Plateau (1924–2018), römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Plateauschuh
 Plateaus Regeln
 Plateaux
 Plato (Begriffsklärung)